In Nederland:
 Stadionweg (Amsterdam)
 Stadionweg (Rotterdam)
Op Aruba:
 Stadionweg (Oranjestad)